Skírnir steht für:
 Skirnir, in der nordischen Mythologie Freyrs Freund und Diener
 Skírnir (Zeitschrift), isländische geisteswissenschaftliche Zeitschrift